Перло — многозначный термин:
 Коммуны в Италии
 Перло (Пьемонт)
 Перло (Валле-д'Аоста)
 Коммуна во Франции
 Перло (Аверон)
 Фамилия
 Перло, Виктор (1912—1999) — американский экономист и публицист.